Christophe Grandemange est un écrivain et éditeur français né le  à Thionville dans le département de la Moselle. Il consacre l'essentiel de son œuvre biographique à George Sand, sa famille, son château et ses amis.

Biographie

Jeunesse 
Christophe Grandemange naît le  à Thionville dans le département de la Moselle. Ses parents quittent la Lorraine alors qu'il a deux ans et demi. Il est le fils d'un préparateur en pharmacie qui travaillait à la Pharmacie des Bains à Divonne-les-Bains, ville du département français de l’Ain où il passe une grande partie de son enfance de 1972 à 1982, pendant ses années d'école primaire et quelques années de collège. Le logement familial se trouve au-dessus de la pharmacie, en face du Casino. Il obtient un baccalauréat en techniques administratives et gestion, puis entre dans la vie active.

Carrière littéraire 

À vingt ans, lors d'un séjour à Limoges et des Journées du patrimoine, il visite le château de Nohant, demeure de George Sand. Il est alors profondément marqué par le personnage. Il revient fréquemment au château, se lie d'amitié avec les gens du lieu, y emmène ses amis. Plus que par les qualités littéraires de George Sand, il est passionné par . Il se passionne également pour la généalogie. Il crée une première association à Carpentras autour du thème de George Sand, sans succès. 

Puis en 2004, il fonde l'association Corambé, qui, forte d'une trentaine de membres, œuvrera pendant une dizaine d'années autour de George Sand. Il devient donc écrivain un peu par hasard, alors que Christiane Sand, descendante de l'écrivaine, lui propose en 2007, lors du centenaire de la mort de Gabrielle Sand, de compléter son travail associatif par l'écriture d'une biographie de George Sand tout en lui ouvrant les archives familiales.

Il mène pendant vingt ans une carrière de responsable du centre de loisirs et d'animation de la Roseraie à Carpentras, ville dont il publie en 2009 un guide de A à Z ou dictionnaire amoureux. Puis il quitte Carpentras pour aller vivre dans le Berry afin de se rapprocher de son centre d'intérêt littéraire. Il crée en 2015 sa maison d'édition qu'il nomme La Gare des Mots, sise à Sarzay dans le département de l'Indre où il réside aujourd'hui, à  de Nohant-Vic, lieu de vie de George Sand qui est son thème littéraire de prédilection. Le nom de cette maison d'édition fait référence à l'ancienne gare SNCF de Sarzay-Fougerolles qu'il habite.

Christophe Grandemange, essentiellement lié à la maison d'édition Alan Sutton, consacre la plus grande partie de ses travaux littéraires à George Sand, à sa famille et à leur environnement géographique et social. Ainsi, il écrit en 2013 une biographie de George Sand publiée dans la collection Mémoire en Images des éditions Alan Sutton ; puis en 2016 une biographie de Maurice Sand, né Maurice Dudevant, son fils, une biographie de Lina Sand, née Marceline Calamatta et fille d'un peintre italien, épouse de Maurice, et en 2008 une biographie de Gabrielle Sand, née Gabrielle Dudevant, fille de Maurice et Lina. Il publie également en 2015 et 2016 les biographies de Henry Gréville, née Alice Fleury, femme de lettres française, et d'Émile Durand-Gréville, né Émile Durand, son mari, professeur de droit, amateur d'art et écrivain, deux personnalités proches de Maurice Sand.

En , il publie son premier roman, Chambre 48, et son premier recueil de poèmes en décembre 2017, Mes moires de l'âme.

En , il publie sa sixième biographie consacrée à un membre de la famille de Nohant, Solange Sand (ou Solange Dudevant), deuxième et dernier enfant de Casimir Dudevant et George Sand, épouse du sculpteur Auguste Clésinger. Cette biographie intitulée Solange Sand, l'ange déchu, montre un personnage controversé de la famille Sand  qui entretenait des rapports conflictuels avec sa mère.

Christophe Grandemange édite en  des extraits choisis de l'abondante correspondance de Solange Sand retrouvée dans plusieurs bibliothèques de Paris et celle de la Châtre, et réédite en janvier 2018 le premier roman de cette écrivaine du , Jacques Bruneau.

À partir d'août 2017 et jusqu'à janvier 2018, Christophe Grandemange accompagne la sortie des Carnets de voyages de Gabrielle Sand  de lectures publiques à deux voix dans les lieux culturels de l'Indre comme le Moulin d’Angibault, le Musée de la chemiserie d’Argenton-sur-Creuse, l'hôtel de ville de La Châtre et le Musée de la vallée de la Creuse d'Éguzon. Pour cela, il est accompagné notamment de l'écrivaine Adeline Paulian-Pavageau et de Patrick Le Magueresse, président de l’association Les Indépendants du Boischaut (association ayant pour but de . Les lectures de l'œuvre sont ponctuées d'interventions biographiques sur Gabrielle Sand ainsi que de la présentation d’une exposition d’objets personnels de l'écrivaine.

En , il poursuit la longue liste des biographies de la famille Sand avec celle de Jeanne Clésinger, Jeanne Clésinger - Histoire d'une tragédie, petite-fille de George Sand, qui meurt avant l'âge de six ans dans des circonstances familiales douloureuses.

Le , il participe à l'inauguration du nouveau nom de la bibliothèque de Gréville-Hague, commune du département de la Manche : « Bibliothèque Henry-Gréville », baptisée du nom de la femme de lettres française Henry Gréville (pseudonyme d’Alice Fleury, née à Gréville, village ancestral de sa famille, d'où son pseudonyme), dont Christophe Grandemange a écrit une biographie en 2015 ainsi qu'une nouvelle édition revue et augmentée en 2017. En effet, celui-ci , alors qu'elle était en son temps aussi connue que Victor Hugo.

En , il publie la biographie de Casimir Dudevant (également appelé François Dudevant) : Casimir Dudevant - La véritable histoire du mari de George Sand.

Il est l'instigateur et organisateur, en tant que conseiller municipal, du premier Salon du livre de Sarzay, sa commune d’adoption, qui a lieu le . Le salon accueille 36 écrivains régionaux et nationaux âgés de 27 à 84 ans, auteurs de romans, de romans policiers, de nouvelles, de biographies et de bande dessinée, dont certains ont écrit comme Christophe Grandemange sur George Sand. À cette occasion, le ténor Stéphane Sénéchal  donne un récital en l’église de Sarzay.

En mars 2022, il sort un peu du monde de George Sand et publie La Comtesse de Ségur - "Dieu et mes enfants".

En janvier 2023, il publie une biographie de Julia Daudet, Julia Daudet- Dans l'ombre d'Alphonse, aux éditions La Gare des Mots,

Engagements 
Lors des élections de mai 2020, Christophe Grandemange est élu conseiller municipal de sa commune de Sarzay.

Publications

Biographies 

 Christophe Grandemange, Gabrielle Sand. Un ange de sérénité, éditions Alan Sutton, 2008, 190 pages, .
 Christophe Grandemange, George Sand, éditions Alan Sutton, 2013, 128 pages, .
 Christophe Grandemange, Henry Gréville, éditions La Gare des mots, 2015, 190 pages, .
 Christophe Grandemange, Émile Durand-Gréville. Le Mariage des arts et des lettres, éditions La Gare des mots, 2016, 218 pages, .
 Christophe Grandemange, Je m'appelle Marie, récit de vie, éditions La Gare des mots, 2016, 66 pages, .
 Christophe Grandemange, Maurice Sand. Un artiste aux multiples talents ( édition), éditions Alan Sutton, 2016, 176 pages, .
 Christophe Grandemange, Lina Sand - L'ange gardien de Nohant ( édition), éditions La Gare des Mots, 2017, 188 pages, janvier 2017, .
 Christophe Grandemange, Henry Gréville, La romancière au grand cœur, éditions La Gare des Mots, 2017, 280 pages, , (nouvelle édition revue et augmentée, préface de Joël Liénard, arrière-petit-fils de la romancière).
 Christophe Grandemange, Solange Sand - L'ange déchu, éditions La Gare des Mots, décembre 2017, 256 pages, 
 Christophe Grandemange, Solange Sand - Une vie inachevée, éditions La Gare des Mots, avril 2021, 638 pages (édition revue et augmentée), 
 Christophe Grandemange, Lina Sand - L'ange gardien de Nohant ( édition), éditions La Gare des Mots, février 2018, 182 pages, 
 Christophe Grandemange, Jeanne Clésinger - Histoire d'une tragédie (biographie), éditions La Gare des Mots, juillet 2018, 144 pages, 
 Christophe Grandemange, Gabrielle Sand - L'ange aux ailes brisées (nouvelle édition, revue et augmentée), éditions La Gare des Mots, novembre 2018, 230 pages, 
 Christophe Grandemange, Aurore Sand, La dernière dame de Nohant (biographie), éditions La Gare des Mots, juin 2019, 178 pages, 
 Christophe Grandemange, Henri Amic, le dernier admirateur de George Sand, éditions La Gare des Mots, avril 2020, préface de Marion Gayno (arrière petite nièce d'Henri Amic), 170 pages, 
 Christophe Grandemange, Casimir Dudevant - La véritable histoire du mari de George Sand (mari de George Sand), éditions La Gare des Mots, mars 2021, 212 pages, 
 Christophe Grandemange, La Comtesse de Ségur - "Dieu et mes enfants", éditions La Gare des Mots, mars 2022, 204 pages, 
 Christophe Grandemange, Maurice Sand - Un artiste aux multiples talents ( édition), éditions La Gare des Mots, juin 2022, 192 pages, 
 Christophe Grandemange, Julia Daudet - Dans l'ombre d'Alphonse, éditions La Gare des Mots, janvier 2023, 270 pages,

Correspondances 
 Christophe Grandemange, Solange Sand - Pierre Lanfrey - Correspondance intime, éditions La Gare des Mots, février 2018, 84 pages,

Monographies 
 Christophe Grandemange, Le Château de Nohant, maison de George Sand, éditions Alan Sutton, 2010, 160 pages, .
 Christophe Grandemange, Divonne-les-Bains, éditions Alan Sutton, 2015, 128 pages, .
 Christophe Grandemange, À Nohant, chez George Sand, préface de Daniel Bernard, ethno-historien, éditions La Gare des Mots, août 2020, 376 pages,

Guide, dictionnaire amoureux 
 Christophe Grandemange, Carpentras de A à Z, éditions Alan Sutton, 2009, 190 pages, .

Roman 
 Christophe Grandemange, Chambre 48, éditions La Gare des Mots, octobre 2017, 134 pages, .

Recueil de poèmes 
 Christophe Grandemange, Mes moires de l'âme, éditions La Gare des Mots, 2017, 142 pages, .

Rééditions d'œuvres anciennes 
Christophe Grandemange s'attache également à refaire connaître des romans oubliés de ses auteurs favoris du  qu'il publie dans son édition La Gare des Mots : 
 Mademoiselle Azote de Maurice Sand, éditions La Gare des Mots, 2014, 103 pages,  ;
 Perdue de Henry Gréville, éditions La Gare des Mots, tome 1 des Œuvres complètes de Henry Gréville, 2015, 283 pages,  ;
 À travers champs suivi de Autour d'un phare de Henry Gréville, éditions La Gare des Mots, tome 2 des Œuvres complètes de Henry Gréville, 2015, 150 pages,  ;
 La princesse Oghérof de Henry Gréville, éditions La Gare des Mots, tome 3 des Œuvres complètes de Henry Gréville, 2016, 230 pages, .
 La fille du singe de Maurice Sand, éditions La Gare des Mots, 2016, 216 pages, .
 Carnet de voyages de Gabrielle Sand, éditions La Gare des Mots, juillet 2017, 104 pages,  (deux manuscrits totalement inédits)
 Jacques Bruneau de Solange Clésinger-Sand, janvier 2018, 192 pages, 
 Suzanne Normis de Henry Gréville, mars 2019, 310 pages,  (roman)

Galerie 
Les portraits des écrivains et personnalités favoris de Christophe Grandemange :

Liens externes 

 Site personnel

Notes et références

Notes

Références 

Écrivain français du XXIe siècle
Biographe français
Naissance en août 1969
Naissance à Thionville
Personnalité liée à Carpentras
Personnalité liée à l'Indre